Хо́мем, точнее О́мен () — португальская фамилия. Известные носители:

 Хомем, Антонио (1564—1624) — мученик; профессор канонического права в Коимбрском университете.
 Хомем, Диого (1521—1576) — португальский картограф.
 Хомем, Лопу (около 1497—после 1572) — португальский картограф и космограф.